Hay River ist der name folgender Flüsse: 

in Australien:
 Hay River (Eyre Creek)
 Hay River (Western Australia)

in Kanada:
 Hay River (Großer Sklavensee) in Alberta, British Columbia und den Nordwest-Territorien
 Hay River (Missinaibi River) in Ontario

in Neuseeland:
 Hay River (Lake Hauroko) in der Region Southland

in den Vereinigten Staaten:
 Hay River (Red Cedar River) in Wisconsin 

Hay River ist der Name folgender Orte:
 Hay River (Kanada), Stadt in den Nordwest-Territorien, Kanada
 Hay River (Wisconsin), Town(ship) im Dunn County, Wisconsin, Vereinigte Staaten